Karen kan syfta på:

 Karen (folkslag) – ett folkslag med mongoliskt ursprung som lever i Burma och Thailand.
 Karen – ett kvinnonamn, se Karin.
 Karen (orkan) – en orkan 2007.
 Karen, Kenya – ett område (location) i sydvästra Nairobi i Kenya.
 Karen (delstat) – en delstat i Burma.
 Karen, Houtskär – en ö i Houtskär, Pargas stad, Finland.